Люмбрициды () — латинское название семейства Дождевые черви.

Люмбрицид — одна из четырёх стадий разложения древесины муравьями

Примечания